Чемпионат Исландии по футболу — является 98-м сезоном с момента его создания. Сезон стартовал 10 мая 2009 года и закончился в 26 сентября 2009 года. В чемпионате приняло участие 12 команд.

Команды

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Распределение мест по турам

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 2009 году
2009 год в Исландии